Grad u Danskoj:
 Kerteminde, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Kerteminde (općina), općina u regiji Južna Danska